

Bisanzio 
 Logoteta – dignitario bizantino incaricato di controllare conti e bilanci statali
 Mega Logoteta – capo della burocrazia nell'impero di Bisanzio

Persone 
 Giuseppe Logoteta – patriota, politico e intellettuale italiano
 Niceforo I il Logoteta – imperatore bizantino dall'802
 Simeone Logoteta – scrittore e agiografo bizantino del X secolo